Mozilla Composer — это свободный, open source редактор HTML и web authoring модуль Mozilla Application Suite (предшественника SeaMonkey). Он используется для создания и редактирования веб-страниц, электронной почты и текстовых документов. Он совместим с Microsoft Windows, Mac OS X и Linux. Composer это графический WYSIWYG редактор HTML. С помощью него можно просматривать, писать и редактировать исходный код HTML.

Linspire спонсировала разработку Nvu, автономной версии Mozilla Composer, которая включает поддержку каскадных таблиц стилей и другие усовершенствования от компании Disruptive Innovations.

Дэниел Глэзмен, ведущий разработчик Nvu, объявил 15 сентября 2006 года, что он прекращает официальную разработку Nvu и приступает к разработке преемника, являющегося проектом Mozilla.org. Он будет написан с нуля и основан на Mozilla’овской ветке Gecko 1.9 и XULRunner. Будут поддерживаться PHP и CSS. Управляемый сообществом форк, KompoZer, поддерживает кодовую базу Nvu и исправляет ошибки, пока не будет выпущен преемник Nvu. Проект Глэзмена называется BlueGriffon.

SeaMonkey, управляемый сообществом преемник Mozilla Suite, включает в себя редактор HTML под названием Composer, созданный на основе кода Mozilla Composer из оригинального Mozilla Suite.

См. также 
 Netscape Composer
 Nvu

Примечания

Ссылки 
 Seamonkey Project
 Mozilla Editor
 Daniel Glazman’s BlueGriffon replacement for Mozilla Editor/Composer and NVU/KompoZer
 Daniel Glazman about KompoZer and the new composer

Mozilla Application Suite
Свободные редакторы HTML